Brezjnevo (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Brezjnevo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk